Stenomylus — вымерший род мелких представителей семейства верблюдовых (Camelidae), обитавших в миоцене (около 30 миллионов лет назад) в Северной Америке. Его название происходит от греческого στείνος, «узкий» и μύλος, «моляр».

Stenomylus были намного мельче других древних и современных верблюдовых. Их средний рост составлял всего 60 см. Это были стройные животные с длинной шеей, напоминающие современных газелей. В отличие от современных верблюдовых, Stenomylus не имели мозолей на ногах и были сравнимы с современными вилорогами (Северная Америка) и геренуком (Африка) по своей биомеханике.

Примечания 

Млекопитающие миоцена
Вымершие мозоленогие
Ископаемая фауна Северной Америки
†